Турнір не мав чинної чемпіонки, оскільки попереднього року не відбувався.

Шведка Оса Карлссон виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Еріку Делоун з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=180

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Оса Карлссон
| RD1-score1-1=77| RD1-score1-2=7| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Еріка Делоун
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Ріта Гранде
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Оса Карлссон
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Вартуш
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Тіна Кріжан
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= К Бранді
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Пітковскі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Мискіна
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=7| RD2-seed03= 
| RD2-team03= О Карлссон
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= В Пракуся
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С Талая
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=0
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Й Крюгер
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= К Бранді
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= А Мискіна
| RD3-score01-1=79
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02= 
| RD3-team02={{nowrap| О Карлссон}}
| RD3-score02-1=67
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Й Крюгер
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= К Бранді
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01= 
| RD4-team01={{nowrap| О Карлссон}}
| RD4-score01-1=77| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Й Крюгер
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

| RD1-score11-1=77| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Дж Лі
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Писник
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р Гранде
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=7

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Л Куртуа
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=64
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Кокто
| RD2-score02-1=77| RD2-score02-2=77| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Молік
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Е Делоун
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Н Пратт
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06= 
| RD2-team06={{nowrap| Т Танасугарн}}
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=7| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Гранде
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Плішке
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= А Кокто
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Е Делоун
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Р Гранде
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= 
| RD4-team01={{nowrap| Е Делоун}}
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Р Гранде
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Кваліфікаційна сітка

 Перший кваліфаєр 

 Третій Кваліфаєр 

 Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Джанет Лі| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Чо Юн Джон| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Голлі Паркінсон| RD1-score5-1=68
| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3=6| RD1-seed6=Alt
| RD1-team6= Венді Фікс
| RD1-score6-1=710| RD1-score6-2=1
| RD1-score6-3=3
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Брендіс Брейвермен
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Юка Йосіда| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Джанет Лі| RD2-score1-1=7| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=6| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6'''
| RD2-score2-3=3
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

Посилання 
 ITF singles results page 

1999
Wismilak International, одиночний розряд